Клячин — русская фамилия.

Известные носители 
 Клячин, Александр Ильич (род. 1967) — российский бизнесмен, девелопер, инвестор.
 Клячин, Анатолий Александрович (род. 1921) — советский, латвийский актёр.
 Клячин, Василий Петрович (1858—?) — русский историк.
 Клячин, Сергей Николаевич (род. 1986) — российский биатлонист.

См. также 
 Клячино